Магу́ра — українське прізвище.

Особи 
 Магура Сильвестр Сильвестрович — український археолог, музеєзнавець, пам'яткознавець, батько Магури Ігоря Сильвестровича.
 Магура Ігор Сильвестрович — український нейрофізіолог

Див. також 
 Маґура (значення)
Українські прізвища